Partit de la Mobilització Nacional, partit polític del Brasil
 Peso moneda nacional, moneda històrica oficial de l'Argentina fins a 1969
 PMN (mina) (del seu nom en rus Противопехотная Мина Нажимная, transliterat Protivolekhotiaia Mina Najimiaia), mina antipersona fabricada a la Unió Soviètica
 Leucòcit polimorfonuclear, leucòcit del tipus granulòcit neutròfil